Готфрид од Хоенлое-Лангенбурга () је био син Ернста II, принца од Хоенлое-Лангенбурга и принцезе Александре од Саксе-Кобург и Готе. 

Рођен је 24. марта 1897, у Лангенбургу. Његов отац Ернст је био син принца Хермана од Хоенлое-Лангенбурга и принцезе Леополдине од Бадена а његова мајка принцеза Александра, ћерка велике кнегиње Марије Александровне и војводе Алфреда од Единбурга, сина британске краљице Викторије. Умро је 11. маја 1960, у родном граду.

Породица 
Оженио се 3. децембра 1930, с принцезом Маргаритом од Грчке и Данске, ћерком принца Андреја од Грчке и Данске и принцезом Алисом од Батенберга и сестром британског принца Филипа. С њом је имао шесторо деце, међу њима и једну мртворођену кћи.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Спољашње везе 

Рођени 1897.
Умрли 1960.